Чукісака ():

 Чукісака — іспанська колоніальна область
 Чукісака (департамент) — департамент Болівії
 Чукісака — Сукре